Les Élections régionales de 1970 en Styrie () se sont tenues en Autriche dans le land de Styrie, le . 

1970
Styrie
Mars 1970